NGC 826 est une galaxie spirale située dans la constellation du Triangle. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 826 a été découverte par l'astronome français Édouard Stephan en 1871.

On voit sur l'image obtenue des données du relevé SDSS qu'il y a manifestement deux galaxies voisines (NGC 826-2), mais la base de données NASA/IPAC ne fait nullement mention d'une paire de galaxies. Le site de SEDS mentionne une galaxie de type S qu'il nomme NGC 826-2. Comme on ne connait pas la distance de NGC 826-2, on ne sait pas s'il s'agit d'une paire de galaxies en interaction gravitationnelle ou d'un doublet optique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 826 sur spider.seds.org
 NGC 826 sur la base de données LEDA
 NGC 826 sur WikiSky
 NGC 826 sur le site du professeur C. Seligman

0826
Constellation du Triangle
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1871
Objet céleste découvert par Édouard Stephan